Ineffabilis Deus (букв. «Боже неописуемый»; 8 декабря 1854) — название буллы Римского папы Пия IX, провозгласившей догмат о непорочном зачатии Пресвятой Девы Марии. За 146 лет до этого, в 1708 году папа Климент XI сделал праздник Непорочного Зачатия Девы Марии официальным для Вселенской Церкви.

Содержание 

В момент чтения буллы в соборе Святого Петра на Пия IX упал луч света, что показалось удивительным, учитывая что это было зимним утром, когда ни из одного окна Ватиканской базилики луч света обычно не достигал апсиды, где находился Папа. Окружающие восприняли это как «небесное подтверждение» сказанного.

Примечания 

История папства
Папские буллы
События 8 декабря
1854 год